Esistono più comuni francesi con questo nome

Réjaumont – Gers
Réjaumont – Alti Pirenei